Tumminello ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Tumminello (um 1880–nach 1924), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Marco Tumminello (* 1998), italienischer Fußballspieler